La edición 41.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 1 de junio de 1936 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 75 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 39 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el alemán  Gottfried von Cramm  logrando el segundo de los dos títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al británico Fred Perry.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana Hilde Krahwinkel Sperling que lograba el segundo de los tres  títulos  que obtendría en París  al imponerse a la francesa  Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1936